Pall Mall si può riferire a:

 Pall Mall, una famosa strada nel centro di Londra.
 Pall Mall, una marca di sigarette.
 Pall mall, un gioco con la palla del XVI e XVII secolo, in italiano pallamaglio.
 Pall Mall, una piccola città del Tennessee.
 Pall Mall, un cocktail a base di gin con sweet vermouth, vermouth e white cream de cacao.
 Pall Mall Gazette, era un quotidiano londinese.
 Pall Mall Budget, era un settimanale londinese.
 Pall Mall Restaurant, un ostello situato vicino Trafalgar Square a Londra.